Алексей Хутович Аргун (апрель 1937, Ткуарчал, Абхазская АССР — 1 июля 2008, Сухум, Абхазия) — грузинский и абхазский учёный, общественный деятель, писатель, доктор искусствоведения, профессор, академик РНАН (2001), заслуженный деятель искусств Абхазской АССР (1982), член Союза писателей Абхазии и России, член Союза композиторов Абхазии; министр культуры Абхазской АССР (1971—1980); депутат Верховного Совета Абхазской АССР трёх созывов (1975—1990).

Биография 
Родился в 1937 году в городе Ткуарчале, где окончил Ткуарчалскую среднюю школу № 1.

С 1956 по 1960 годы работал директором Очамчырского дворца культуры и одновременно заведовал отделом пропаганды газеты «Путь к коммунизму».

С 1960 по 1965 годы учился Московский государственный институт театрального искусства имени А. Луначарского и там же — аспирантуру (1965—1969) и докторантуру (кандидатская диссертация 1970).

С 1970 по 1973 годы работал директором Абхазского государственного музея, а с 1973 по 1975 годы — директором ордена «Знак Почета» Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

С 1971 по 1980 годы трудился в должности министра культуры Абхазской АССР, а после этого был заведующий отделом искусств Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии.

В 1983 году защитил докторскую диссертацию в Московском Всесоюзном научно-исследовательском институте искусствознания (присуждена ученая степень доктора искусствоведения).

С 1975 по 1990 годы был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР и членом Абхазского обкома коммунистической партии, председателем Абхазского отделения Всесоюзного Комитета защиты мира. Также был постоянным членом Комитета по присуждению премий по линии ВЦСПС, а также постоянным членом Комиссии по государственным премиям Абхазии им.

Являлся членом Союза композиторов Абхазской АССР. В 1987 году ему было присвоено звание профессора по философии, с 1971 он читал лекции по эстетике на кафедре философии и культурологии Абхазского государственного университета. В 2001 году был избран академиком РНАН.

В 2007 году правительством Абхазии награждён орденом «Ахьдз-Апша» II степени за научную и творческую деятельность и за воспитание подрастающего поколения.

Являлся членом Союза писателей Абхазской АССР и СССР. Его перу принадлежит несколько сборников пьес и новелл, изданных отдельными книгами в городах Сухум, Тбилиси и Москве. Пьесы ставились на сценах театров народов СССР (абхазской, кабардинской, черкесской, армянской, грузинской, украинской), а также Польше и Чехословакии. Является автором более 200 научных статей об абхазском искусстве, опубликованных в журналах, сборниках и энциклопедиях и вышедших в бывшем СССР и зарубежных странах.

Скончался 1 июля 2008 года.

Библиография 
Является автором двух учебников для АГУ — по эстетике «В мире эстетики» и «Художественная культура абхазов». Написал более 35 книг, посвященных разным областям искусства и литературы. Является автором книги об абхазско-грузинской войне — «Абхазия: Ад в раю» (Сухум, 1994).
 Талант и вдохновение: (Актерские портреты). Сухуми, Алашара, 1976.
 История абхазского театра. Сухуми, 1978
 Неутомимое сердце,
 Говорящие глаза,
 Сцена и жизнь. Тбилиси, 1977
 Искусство Абхазии. Тбилиси, 1977
 Неугасающий огонь. Сухуми, 1982
 Абхазский театр и фольклор. Тбилиси, 1986
 Шарах Пачалия в роли Лира. Сухум, 1995
 Софа Агумаа,
 Константин Ковач и абхазская песня. Сухум, 1995
 Шалва Гицба,
 Василий Царгуш и Госансамбль песни и танца Абхазии. 1997,
 Эдуард Бебиа и ансамбль «Шаратын». Сухум, 1996
 Режиссёр Дмитрий Кортава,
 Народные танцы абхазов. Москва, 1999,
 Танцы из сердцевины истории. М., 2000
 Театр абхазов конца XX в. Сухум, 2001
 Адыгский режиссёр Касей Хачегогу. Майкоп, 2004.

сборники пьес и новелл
 Горы смотрятся в море. М., 1986,
 Песнь о сердце,
 Глоток воды. Сухуми, 1984,
 Косточка персика,
 Дом горел, и песню пели…,
 Редед — князь адыгов.

Примечания

Ссылки 
 Аргун Алексей Хутович (1937—2008) на сайте Министерства культуры Республики Абхазия.
 Аргун Алексей Хутович.

Министры культуры Республики Абхазия
Депутаты Верховного Совета Абхазской АССР
Министры Абхазской АССР
Члены Абхазского обкома КП Грузии